Název Klášterec má více sídel:
 Klášterec (Olšany), část obce Olšany v okrese Šumperk
 Klášterec (Vimperk), část města Vimperk v okrese Prachatice
 Klášterec nad Ohří, město v okrese Chomutov
 Klášterec nad Orlicí, obec v okrese Ústí nad Orlicí

Podobné názvy 
 Klášterce
 Klášter (rozcestník)
 Kláštenec

Externí odkazy